Космическое материаловедение — раздел междисциплинарной науки материаловедения, изучающий свойства материалов в космическом пространстве.

Основные направления исследований 

 Радиационная стойкость и защита. Изучение изменения свойств материалов под воздействием солнечного ветра и при нахождении в радиационных поясах Земли
 Механическая стойкость воздействию микрометеорных частиц
 Испарение материалов в глубоком вакууме
 Воздействие собственной внешней атмосферы космических аппаратов на их материалы и оборудование
 Коррозия в условиях вакуума и/или невесомости
 Изучение свойств материалов в условиях экстремально низких и высоких температур, а также в условиях изменения температуры в широких диапазонах.

Радиолюминесценция стекла 

При использовании оптических линз в космическом пространстве может возникать свечение внешней линзы, вызванное космическим ионизирующим излучением, что служит помехой основному оптическому сигналу. Поэтому изучение свечения, возникающего в стёклах различных типов под действием космического излучения, имеет большую важность.

Люминесцентную способность стёкол определяют следующие компоненты: окиси кремния
SiO2, бария BaO и свинца PbO. Другие компоненты практически не влияют на радиолюминесценцию стекла.

Стёкла можно разделить на ряд групп по-оптическим свойствам. Основными из этих групп являются «кроны», т.е. стёкла типов К, ЛК, БК и ТК; и «флинты», т.е. стёкла типов Ф, ЛФ, КФ, БФ и ТФ.

После облучения заметная люминесценция наблюдается у стёкол первой группы на протяжении нескольких месяцев. Под действием высоких температурах яркость свечения снижается. Происходит, так называемое, температурное тушения люминесценции.

Разрушение материалов атомарным кислородом и ультрафиолетовым излучением 

Остаточная атмосфера на низких орбитах состоит в основном из атомов кислорода (80%) и молекул азота N2 (20%). Большая часть кислорода на больших высотах диссоциирует под воздействием космического ультрафиолета (λ~121,6 нм). Плотность потока частиц зависит от солнечной активности,
высоты и угла наклона орбиты и других факторов. Поэтому некоторые металлы, в первую очередь Ag, Os, а также углерод и органические материалы, подвержены сильному окислению и эрозии.

Материалы наиболее подверженные эрозии под воздействием атомарного кислорода:
 Композитные материалы с полимерной основой, графито-эпоксидные композиты, термопластическая резина.
 Твердые смазки: MoS2; мягкие металлы (Ag; Pb; In).
 Терморегулирующие покрытия (ТРП) — металлизированные полимеры (Al-тефлон, Al-каптон), органические краски (белые и чёрные).
 Оптические материалы:
 металлические покрытия: Ag, Al, Ni, Au, Ta, Ti, Zr
 диэлектрические покрытия: MgF2; CaF2.
 Компоненты космической энергетики — солнечные батареи, каптоновые плёнки, серебряные контакты, стеклянные волоконные композиты.
 Отражатели — кремний, акрилы, фтористые полимеры, поликарбонаты, Ag, Al. Защитные покрытия материалов: Ni, SiO2, TiO2, Al2O3, ZnO, Ni/SiO2, ITO, In2O3.

При контакте серебра с атомарным кислородом на его поверхности возникает оксидная плёнка, с высокими внутренними напряжениями, из-за которых она лопается и отслаивания от поверхности. Это приводит к
потере массы и загрязнению окружающего пространства частицами AgO.

Для снижения скорости разрушения поверхностных материалов их покрывают тонкими (1 мкм), устойчивым к эрозии защитным слоем, неорганическим (SiO2, Al2O3, MgF2, Si3N4), или полимерным (тефлон, силикон и др.). Защитный слой позволяет уменьшить потерю массы в 10-100 раз.

Примечания

Литература

См. также 
 Радиационно-стойкая интегральная схема
 Радиационный пояс
 Радиолюминесценция
 Прецизионные сплавы

Ссылки 

  Материалы полимерные для космических аппаратов с ядерным реактором. Требования к проведению радиационных испытаний
 
 Timeline of Materials Science at The Minerals, Metals & Materials Society (TMS) 
 Materials International Space Station Experiment 

Материаловедение
Исследования космоса